Jumo kan syfta på:

Finland 

 Jumo, Iniö, Åboland,

Indonesien 

 Desa Jumo (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,11), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jumo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jumo (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 110,66), Jawa Tengah,

Se även
Jurmo (olika betydelser)
Juno (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar